Kurt Happy Zouma (Lyon, 27 oktober 1994) is een Frans voetballer van Centraal-Afrikaanse afkomst die doorgaans als centrale verdediger speelt. Hij tekende in augustus 2021 bij West Ham United dat hem overnam van Chelsea. Zouma debuteerde in 2015 in het Frans voetbalelftal.

Clubcarrière
Zouma debuteerde op 31 augustus 2011 voor AS Saint-Étienne, in de Coupe de la Ligue tegen Bordeaux. Saint-Étienne won met 3-1. Zouma speelde de volle 90 minuten. In zijn debuutseizoen speelde hij 21 wedstrijden in de hoofdmacht van zijn club, waarin hij tweemaal tot scoren kwam. In zijn tweede seizoen bij Les Verts kwam hij tot achttien competitiewedstrijden. Saint-Étienne verkocht Zouma op de laatste dag van de winterse transferperiode in 2014 aan Chelsea, dat de Fransman voor de rest van het seizoen verhuurde aan Saint-Étienne.

Chelsea
Zouma kreeg bij Chelsea het rugnummer 5, dat daarvoor toebehoorde aan Michael Essien. Hij debuteerde op 24 september 2014 voor The Blues, in de League Cup tegen Bolton Wanderers. Hij maakte het openingsdoelpunt in de 2-1 thuiszege. De Fransman debuteerde op 21 oktober 2014 in de UEFA Champions League, tegen NK Maribor.  Vijf dagen later maakte hij zijn debuut in de Premier League, toen hij op Old Trafford tegen Manchester United in de extra tijd mocht invallen voor Willian.  Zouma was op 4 januari 2015 trefzeker in de FA Cup, tegen Watford.  Zes dagen later mocht hij voor het eerst in de basiself starten in de Premier League, thuis tegen Newcastle United.

Clubstatistieken

Interlandcarrière
In 2013 won Zouma met Frankrijk –20 het WK –20 in Turkije. Hij was aanvoerder van Frankrijk –21.

Erelijst

Trivia

 Zouma heeft een oudere broer, Lionel, die eveneens betaald voetbal speelt.

 In februari 2022 raakte Zouma in opspraak nadat een filmpje opdook waarin hij één van zijn twee katten schopte en sloeg. Zouma's werkgever West Ham United legde Zouma de hoogst mogelijke boete van 300.000 pond op, terwijl de Engelse dierenwelzijnsorganisatie RSPCA zijn twee katten in beslag nam.

Zie ook
 Lijst van Premier League-winnaars
 Lijst van spelers van AS Saint-Étienne
 Lijst van spelers van Chelsea FC

Frans voetballer